Володимир Мстисла́вич (;  бл. 1158 —  вересень 1170) — берестейський князь з династії Мономаховичів (1170).

Життєпис 
Походив із династії Мономаховичів (Ізяславичів Волинських), був наймолодшим сином Мстислава II та Аґнешки, дочки польського князя Болеслава Кривоустого.

Про смерть Володимира Мстиславича згадується у «Літописі руському за Іпатським списком»:

Родовід

Див. також 
 Берестейське князівство
 Роман Мстиславич

Примітки

Література 
 Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль . Історико-генеалогічне дослідження. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, 2000. — 649 с.
 Рюриковичі. Мономаховичі. Волинська гілка 

Рюриковичі
Мономаховичі
Ізяславичі Волинські
Князі берестейські